Trotte steht für:
 Kelter, eine Presse zur Gewinnung von Fruchtsaft oder auch von Pflanzenöl (v. a. Nussöl)
 Landwirtschaftliches Gebäude, in dem eine Kelter stand oder steht:
Trotte in Münchenstein
 Rote Trotte in Wettingen
 Rote Trotte in Winterthur
Alte Trotte in Zürich
 Adam von Trott († 1564), auch Adam von Trotte, Reichsgeneralfeldmarschall und Oberhofmarschall

Siehe auch: